Титулярная церковь Сант-Эджидио () — титулярная церковь, была создана Папой Франциском 5 октября 2019 года. Титул принадлежит церкви Сант-Эджидио, расположенной в районе Рима Трастевере, на пьяцца Трастевере.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сант-Эджидио 
 Маттео Мария Дзуппи (5 октября 2019 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сант-Эджидио на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сант-Эджидио на сайте www.catholic-hierarchy.org.

Эгидий